Il singolare del BMW Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira ha battuto in finale Michael Stich 7-5, 7-6 (8-6).

Teste di serie

  Boris Becker (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Michael Stich (finale)
  Wayne Ferreira (campione)

 Andrij Medvedjev (primo turno) 
 Stefan Edberg (quarti) 
 Bernd Karbacher (secondo turno) 
 Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1995
ATP Tour 1995